Лев Варшавский:
 Варшавский, Лев Григорьевич (1905—1979) — литературовед.
 Варшавский, Лев Игнатьевич (1904—1967) — советский историк, публицист, сценарист.
 Варшавский, Лев Романович (1891—1980) — советский искусствовед.